Сингайр:
 Сингайр — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сингайр — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Маникгандж.